Wirz steht für:

 Wirsing (schweizerisch)

Wirz ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Wirz (1848–1925), Schweizer Politiker (CVP), Richter und Redaktor
 Albert Wirz (1944–2003), Schweizer Historiker
 Andreas Wirz (1766–1827), preußischer Land- und Regierungsrat
 Christian Wirz (* 1973), deutscher katholischer Theologe, Domkapitular zu Hildesheim 
 Christine Wirz-von Planta (* 1944), Schweizer Politikerin (LDP)
 Dadi Wirz (* 1931), Schweizer Künstler
 Eduard Wirz (1891–1970), Schweizer Lokalhistoriker und Dichter

 George Otto Wirz (1929–2010), Weihbischof in Madison, Wisconsin
 Guido Wirz (* 1972), Schweizer Radrennfahrer

 Henry Wirz (1823–1865), US-amerikanischer Offizier der Konföderierten-Armee
 Jakob Wirz (1856–1904), Schweizer Fabrikant
 Jeannette Wirz (1930–2021), britische Eiskunstläuferin, siehe Jeannette Altwegg

 Karl Rudolf Wirz (1885–1957), Schweizer Maler und Zeichner
 Mario Wirz (1956–2013), deutscher Schriftsteller
 Otto Wirz (1877–1946), Schweizer Schriftsteller
 Paul Wirz (1892–1955), Schweizer Ethnologe
 Pedro Wirz (* 1981), brasilianisch-schweizerischer Künstler
 Peter Wirz (Künstler) (1915–2000), Schweizer Künstler und Zeichner
 Peter Wirz (* 1960), Schweizer Leichtathlet
 Rainer Wirz (* 1957), deutscher Fechter
 Rodolfo Pedro Wirz Kraemer (* 1942), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Rudolf Wirz (1918–??), Schweizer Handballspieler
 Rudolf Christoph Wirz (1642–1701), Söldnerführer und Generalfeldmarschall der kaiserlichen Armee 
 Stephan Wirz (* 1959), deutscher Theologe, Volkswirtschaftler und Ethiker

 Walter Wirz (* 1947), deutscher Politiker (CDU)
 Wolf Wirz (1911–1968), Schweizer Politiker der Frontenbewegung

Siehe auch:
 Wiertz
 Wirths
 Wirts
 Wirtz
 Würz